Uberti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Uberti (1697–1783), deutsch-italienischer Opernsänger (Sopran, Kastrat), siehe Porporino
 Fazio degli Uberti (um 1309–um 1367 in Verona), italienischer Dichter der Renaissance
 Marina Uberti (* 1932), italienische Schauspielerin